Викен может означать:

География 
 Викен — историческая область Норвегии.
 Викен — область Норвегии.
  — поселение в Швеции.
 Викен — озеро в Швеции.

Фамилия 
Основная статья: 
 Викен, Александр Владимирович (род. 1947) — украинский мультипликатор, режиссёр и сценарист.
  (род. 1948) — норвежский политик: мэр Нур-Трёнделага (2007—2015).
 Викен, Эмма (род. 1989) — шведская лыжница.

См. также